Жо́рди А́льба Ра́мос (; , Каталония) — испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Воспитанник академий «Барселоны» и «Валенсии», свои первые шаги в профессиональном футболе делал в составе валенсийской команды. В 2009 году перешёл в клуб «Химнастик», провёл здесь 37 матчей и забил 4 гола. В 2012 году Альба вернулся в каталонскую «Барселону» за 14 млн евро.

Выступает и в составе национальной сборной Испании, с которой стал чемпионом Европы 2012 года.

Клубная карьера 
Заниматься футболом Жорди Альба начал в кантере «Барселоны», однако своим выпускником его вправе назвать другой гранд испанского футбола — «Валенсия», куда Жорди перешёл транзитом через молодёжную команду клуба Терсеры «Корнелья». После сезона, проведённого в дубле, Альба стал привлекаться к играм за основной состав «летучиx мышей». Но из-за высокой конкуренции на позиции левого полузащитника, которую Альба занимал на поле, шансов получить постоянную игровую практику у молодого игрока почти не было, и остаток сезона 2008/09 он провёл в аренде в клубе Сегунды «Химнастик». Там Жорди играл регулярно, впрочем, помочь своему клубу подняться в Примеру не смог. В межсезонье 2009 Альба вернулся в «Валенсию». В клубе Альба получил футболку с номером 28. Свой дебютный матч за «Валенсию» провёл 13 сентября 2009 года в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» (4:2). Первый гол забил 11 апреля 2010 года в гостевом матче против «Мальорки» (2:3). Сезон «Валенсия» закончила на третьем месте в турнирной таблице Примеры, а Альба отдал одну голевую передачу (в том самом матче против «Мальорки»). 16 апреля 2010 года Альба забил «Альмерии» и установил окончательный счёт матча — 3:0. 23 апреля забил «Реалу» (3:6).

28 июня 2012 «Барселона» объявила о переходе Альбы за €14 млн. В команде Альба играет на месте левого защитника, под 18-м номером. Дебютировал в новом клубе 8 августа 2012 года в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0), выйдя на замену на 67-й минуте игры. В официальных играх дебют Альбы состоялся 19 августа 2012 года в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (5:1), Альба провёл на поле все 90 минут. 26 августа 2012 года отдал первую голевую передачу за «Барселону» на Лионеля Месси в матче против «Осасуны» (2:1). 21 октября забил первый гол за «сине-гранатовых» с передачи Сеска Фабрегаса в матче против «Депортиво» (4:5), в том же матче отметился голом в свои ворота. 23 октября Альба на 94 минуте провёл победный гол в ворота «Селтика» в матче третьего тура Лиги чемпионов (2:1). 3 ноября Альба забил свой второй мяч за клуб в чемпионате Испании, поразив ворота «Сельты». 12 марта 2013 года забил гол в ворота итальянского «Милана» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, совершив забег через всё поле на 90 минуте встречи. В своём первом же сезоне за «Барселону» Альба стал чемпионом Испании. 3 июня 2015 года подписал новый контракт до 2020 года с суммой отступных в 150 миллионов евро. 22 мая 2016 года забил победный мяч в ворота «Севильи» (2:0) в финале Кубка Испании.

Карьера в сборной 
Жорди Альба вызывался в юношеские сборные Испании с 2006 года, сыграв за это время 18 игр в составе сборных разных возрастов. В составе сборной юношей до 20 лет стал чемпионом Средиземноморскиx игр 2009 года. В сентябре 2011 года впервые был вызван в основную национальную сборную на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2012. 11 октября дебютировал в составе «красной фурии» в матче против сборной Ирландии. 1 июля в финальном матче Евро-2012 с передачи Хави Эрнандеса забил гол в ворота сборной Италии, став первым в истории защитником, забившим гол в финале чемпионата Европы. Вошёл в состав символической сборной турнира и получил звание «Игрок-открытие».

1 июня Альба попал в список 23-х игроков сборной Испании, которые поедут на чемпионат Европы 2016.

С 2021 года является капитаном сборной.

Личная жизнь 
С апреля 2015 года встречается с моделью Ромари Вентурой, родом из Эль-Висо-дель-Алькор. 31 июля 2017 года пара объявила в социальных сетях о беременности своим первым ребёнком, Пьеро, который родился 18 января 2018 года.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 91 матч / 9 голов; 57 побед, 22 ничьи, 12 поражений

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпион Испании (5): 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании (4): 2013, 2016, 2018, 2022/23
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2015
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2015

Сборная Испании (до 20 лет)
 Чемпион Средиземноморских игр: 2009

Сборная Испании
 Чемпион Европы: 2012

Личные 
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы: 2012
 Входит в состав символической сборной Европы по версии L'Équipe: 2012, 2013
 Входит в состав символической сборной Чемпионата Испании: 2014/15
 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Корнелья»
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Барселона»